Джим Томас (; родился 24 сентября 1974 года в Кантоне, США) — американский теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2005); победитель шести турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Джим — младший из шести детей у себя в семье: у Томас четыре брата и одна сестра. Отец семейства — врач, мать — учитель.

Американец впервые взял ракетку в руки в три года. Любимое покрытие — хард. До перехода в протур Джим учился в Стэнфордском университете и играл за него в теннисной лиге NCAA.

Спортивная карьера 
Специализировался на играх в парном разряде. В одиночном разряде он максимум смог достичь только 288-го места в рейтинге в ноябре 1998 года. Первый парный титул на турнирах ATP-тура завоевал в январе 2001 года в Окленде (совместно с Мариусом Барнардом). Тогда же впервые вошел в число топ-100 теннисистов-парников. Следующий успех на турнирах ATP пришёл к Томасу в июле 2004 в Ньюпорте, где он выиграл титул совместно с австралийцем Джорданом Керром. Через две недели они берут ещё один титул на турнире в Индианаполисе. В 2005 году им удается защитить титул в Ньюпорте. В августе 2005 года Джиму удается высшее в карьере достижение на турнирах серии Большого шлема. Выступая на Открытом чемпионате США в паре с Полом Голдстейном Томас смог дойти до полуфинала турнира. В мае 2006 года с австралийцем Полом Хенли выигрывает титул на грунте в Пёрчах-ам-Вёртерзе. В августе того же года с Полом Голдстейном смог добраться до четвертьфинала Открытого чемпионата США. В июле 2007 года в третий раз в карьере Джим Томас и Джордан Керр завоевали титул победителей турнира в Ньюпорте. В июне 2009 года завершает профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (13)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (45)

Победы (21)

Поражения (23)

Несыгранные финалы (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США